|-
| (87901) 2000 SN306||||30 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (87902) 2000 SQ307||||30 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (87903) 2000 ST308||||30 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (87904) 2000 SR309||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (87905) 2000 SH310||||26 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (87906) 2000 SP310||||26 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (87907) 2000 SQ310||||26 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (87908) 2000 SJ311||||26 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (87909) 2000 SH312||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (87910) 2000 SV312||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (87911) 2000 SZ312||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (87912) 2000 SS313||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (87913) 2000 SU313||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (87914) 2000 SY313||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (87915) 2000 SB315||||28 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (87916) 2000 SH315||||28 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (87917) 2000 SF316||||30 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (87918) 2000 SQ316||||30 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (87919) 2000 SZ316||||30 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (87920) 2000 SM317||||30 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (87921) 2000 SC318||||30 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (87922) 2000 SM318||||29 вересня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (87923) 2000 SV318||||26 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (87924) 2000 SB319||||26 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (87925) 2000 SG319||||26 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (87926) 2000 SZ319||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (87927) 2000 SN321||||28 вересня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (87928) 2000 SB328||||30 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (87929) 2000 SA331||||28 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (87930) 2000 SS333||||26 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (87931) 2000 ST333||||26 вересня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (87932) 2000 SW343||||22 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (87933) 2000 SL346||||21 вересня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Марк Буї
|-
| (87934) 2000 SF347||||25 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (87935) 2000 SG347||||25 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (87936) 2000 SG350||||29 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (87937) 2000 SM350||||29 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (87938) 2000 SL351||||29 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (87939) 2000 SF353||||30 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (87940) 2000 SQ354||||29 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (87941) 2000 SG356||||29 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (87942) 2000 SP356||||29 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (87943) 2000 SM357||||28 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (87944) 2000 SZ357||||28 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (87945) 2000 SQ358||||24 вересня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (87946) 2000 SW359||||26 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (87947) 2000 SJ360||||26 вересня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (87948) 2000 SY361||||23 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (87949) 2000 SR362||||20 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (87950) 2000 SG367||||22 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (87951) 2000 SZ368||||22 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (87952) 2000 SV369||||24 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (87953) 2000 SC370||||24 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 87954 Томкей (Tomkaye)||2000 TK||2 жовтня 2000||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (87955) 2000 TL4||||1 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (87956) 2000 TM4||||1 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (87957) 2000 TQ12||||1 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (87958) 2000 TS15||||1 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (87959) 2000 TF18||||1 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (87960) 2000 TU19||||1 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (87961) 2000 TV19||||1 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (87962) 2000 TB20||||1 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (87963) 2000 TK21||||1 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (87964) 2000 TM28||||3 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (87965) 2000 TX28||||6 жовтня 2000||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (87966) 2000 TX32||||3 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (87967) 2000 TR33||||5 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (87968) 2000 TS33||||5 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (87969) 2000 TV37||||1 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (87970) 2000 TT38||||1 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (87971) 2000 TW38||||1 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (87972) 2000 TJ39||||1 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (87973) 2000 TX39||||1 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (87974) 2000 TR41||||1 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (87975) 2000 TR42||||1 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (87976) 2000 TP43||||1 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (87977) 2000 TY43||||1 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (87978) 2000 TG44||||1 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (87979) 2000 TL45||||1 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (87980) 2000 TT53||||1 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (87981) 2000 TS55||||1 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (87982) 2000 TA57||||2 жовтня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (87983) 2000 TB57||||2 жовтня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (87984) 2000 TP57||||2 жовтня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (87985) 2000 TJ58||||2 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (87986) 2000 TD59||||2 жовтня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (87987) 2000 TF59||||2 жовтня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (87988) 2000 TZ62||||2 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (87989) 2000 UG1||||21 жовтня 2000||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (87990) 2000 UV4||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (87991) 2000 UK6||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (87992) 2000 UL7||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (87993) 2000 UM10||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (87994) 2000 UA11||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (87995) 2000 UF12||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (87996) 2000 UP21||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (87997) 2000 UG24||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (87998) 2000 UY27||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (87999) 2000 UX28||||30 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (88000) 2000 UB36||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

87900